Beat – biskup Seo de Urgel w latach 850–857
 Beat – imię męskie
 Beat (muzyka) – podkład rytmiczny
 Beat (gatunek muzyczny) – nurt muzyki pop-rockowej, czasem także big beat
 Beat (album)
 Beat (film 1997) – film południowokoreański
 Beat (film 1998) – film japoński
 Beat (film 2000) – film amerykański w reżyserii Gary'ego Walkowa